Вильямартин () — имя собственное; распространено в виде топонимов.
 Вильямартин — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кадис, в составе автономного сообщества Андалусия.
 Вильямартин-де-Вальдеоррас — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Оренсе в составе автономного сообщества Галисия. 
 Вильямартин-де-Дон-Санчо — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Леон, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
 Вильямартин-де-Кампос — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Паленсия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.